MacMichael/Macmichael ist der Familienname folgender Personen:

 Harold MacMichael (1882–1969), britischer Kolonialbeamter
William Macmichael (1783–1839), englischer Arzt und Reiseschriftsteller